

Anno 
 643 o 643 a.C.

Codici 
 643 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di OCA-Anza Observatory, presso Riverside, in California

Matematica 
643 – numero